Big Pond ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Big Pond (Colorado), im Mesa County
 Big Pond (Connecticut), im New London County
 Big Pond (Florida), im Sumter County
 Big Pond (Sumter County, Florida)
 Big Pond (Cook County, Georgia)
 Big Pond (Kentucky), im Henderson County
 Big Pond (Louisiana), im Tensas Parish
 Big Pond (Sagadahoc County, Maine)
 Big Pond (Washington County, Maine)
 Big Pond (Maryland), im Anne Arundel County
 Big Pond (Massachusetts), im Berkshire County
 Big Pond (New Hampshire), im Cheshire County
 Big Pond (Essex County, New York)
 Big Pond (Orange County, New York)
 Big Pond (North Carolina), im Currituck County
 Big Pond (Ohio), im Geauga County
 Big Pond (Bedford County, Pennsylvania)
 Big Pond (Cumberland County, Pennsylvania)
 Big Pond (Erie County, Pennsylvania)
 Big Pond (Vermont), im Bennington County
 Big Pond (Virginia), im Bath County

in Kanada:
 Big Pond (Nova Scotia)